Cadalso kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cadalso (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Cadalso (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar